Мордовский:

см. Мордовский язык

 Мордовский — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.